Monchique bezeichnet:

 Monchique, eine portugiesische Kleinstadt
 Ilhéu do Monchique, ein Felsen vor der Azoreninsel Flores
 Nova Monchique, Name des Ortes Fatululic in Osttimor in den 1930er und 1940er Jahren
 Serra de Monchique, Gebirge an der Algarve